Метрополитен Пальмы (, ) — система линий метрополитена в столице Балеарских островов, Пальме (Испания).

Открыт в предварительном режиме 25 апреля 2007 года. Представляет собой 2 линии, одна длиной 7,2 км с 9 станциями, соединяющую центр города (станция «Пласа-де-Эспанья») с университетом Балеарских островов (станция «Университат де лес Ильес Балеарс»). Другая, 8.3 км. с 8 - ю станциями , соединяет центр города , площадь Испании с близлежащим городом Маракси. Время в пути по каждой из 2 - х линий около 20 мин. Метро эксплуатируется государственными железными дорогами Мальорки (Servicios Ferroviarios de Mallorca).

Описание системы 

Единственная линия длиной 7,2 км выполнена в виде узкой колеи шириной 1000 мм. Подача тока осуществляется при помощи контактного провода. Вагонный парк состоит из 6 поездов производства фирмы CAF, шириной 2,55 метров и длиной 33 метра.

Почти все станции, за исключением станции «Сон Сардина», находятся под землёй. По поверхности проходит участок длиной 2,6 км. Средняя глубина залегания составляет 8 метров. Станции имеют длину 80 метров и оснащены боковыми платформами шириной 5 метров. Высота платформ составляет 1,1 метр.

Интервал между поездами составляет 13 минут, что позволяет осуществлять 76 поездок в каждую сторону ежедневно. Первый поезд отходит в 6:15 от станции «Пласа-де-Эспанья», последний в 22:50 от станции «Университат де лес Ильес Балеарс».

История 
В ноябре 2004 года было предложено построить в Пальме линию метро, которая бы соединила центр города с Университетом Балеарских островов. Уже в январе 2005 года началось строительство этой линии. При этом были убраны и перенесены в тоннель пути уже существовавшей железной дороги в город Инка. Рельсы метро были проложены параллельно с рельсами железной дороги в Инка, таким образом туннель от станции Plaça d’Espanya до Son Costa — Son Fortesa имеет четыре колеи.

См. также 
 Список станций метрополитена Пальма-де-Мальорка

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 Метрополитен Пальмы на urbanrail.net

 
Пальма-де-Мальорка